Orion (mitologija), lik iz grčke mitologije
 Orion (zviježđe), zviježđe
 Orion (letjelica), NASA-in projekt razvoja sljedeće generacije svemirskih letjelica
 Orion (bespilotna letjelica), obitelj ruskih bespilotnih letjelica
 Projekt Orion, američki projekt razvoja svemirske letjelice na nuklearni pogon